Daoust ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Daoust (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Fernand Daoust (* 1926), kanadischer Gewerkschafter
 Jean-Michel Daoust (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Mélodie Daoust (* 1992), kanadische Eishockeyspielerin
 Nathalie Daoust (* 1977), kanadische Fotografin
 Yves Daoust (* 1946), kanadischer Komponist